Beli Osm kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Beli Osm (vattendrag), Lovetj, 
 Beli Osm (distrikt), Lovetj, Obsjtina Trojan, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar